Comédie française peut faire référence à :
 la Comédie-Française en tant qu'institution culturelle française ;
 la comédie française en tant que film comique français.